Леван Георгиевич Санадзе (, Тифлис, СССР — , Москва, Россия) — советский легкоатлет. Серебряный призёр XV Летних Олимпийских игр; чемпион Европы в эстафетe 4×100 метров; бронзовый призёр чемпионат Европы в эстафетe 4×100 метров; двукратный чемпион СССР.

Заслуженный мастер спорта СССР (1957).

Спортивная биография 
Леван Санадзе в начале тренировался самостоятельно. Далее он занимался у Олегa Григорьевичa Лакербая. Затем тренировался в знаменитой группе где руководил Борис Михайлович Дьячков. Рядом с ним занимались Нина Думбадзе; Елена Гокиели; Роберт Шавлакадзе и другие спортсмены грузинской столицы.

На европейском чемпионате в Брюсселе, где Санадзе выиграл золотую медаль, в команде с ним выступали Владимир Сухарев; Лев Каляев; Николай Каракулов.

Леван Санадзе выступал на первой Олимпиаде, в которой приняла участие команда Советского Союза. В команде с Львом Каляевым, Борисом Токаревым и Владимиром Сухаревым он занял второе место в эстафете 4×100 метров. В течение 4 лет, выступал в составе сборной команды СССР, в эстафете 4×100 м. Занимаясь легкой атлетикой Санадзе закончил политехнический институт, потом работал, написал и защитил кандидатскую диссертацию, но из спорта уйти не смог, первая любовь оказалась сильнее. Санадзе стал спортивным руководителем, а в 80-е годы возглавил Управление легкой атлетики Госкомспорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Заслуженные мастера спорта СССР